Les Enfants de la Terre () est une série de romans américains de Jean M. Auel (1980-2011).
 Les Enfants de la Terre est une association française (1988).
 Les Enfants de la Terre est une chanson d'Annie Cordy (1998).
 Les Enfants de la Terre est le titre de la troisième saison de la série britannique Torchwood (2009).
 Les Enfants de la Terre est une école à pédagogie Waldorf au Québec (Canada).

Homonymie de titre